Çubuk ist der Name mehrerer türkischer Ortschaften:
 ein İlçe in der Provinz Ankara: siehe Çubuk (Ankara)
 ein Dorf im Landkreis İslahiye der Provinz Gaziantep: siehe Çubuk (İslahiye)
 ein Dorf im Landkreis İnebolu der Provinz Kastamonu: siehe Çubuk (İnebolu)
 ein Dorf im Landkreis Kadınhanı der Provinz Konya: siehe Çubuk (Kadınhanı)
 ein Dorf im Landkreis Yıldızeli der Provinz Sivas: siehe Çubuk (Yıldızeli)
 ein Dorf im Landkreis Mengen der Provinz Bolu: siehe Çubuk (Mengen)

Çubuk ist weiter Bestandteil folgender geographischer Namen:
 Çubuk Çayı: Ein Fließgewässer, das die Ortschaft in der Provinz Ankara durchfließt und die Staubecken Çubuk-1 und Çubuk-2 speist
 Çubuk Ovası: die Ebene, in der die Ortschaft in der Provinz Ankara liegt; Schauplatz der Schlacht bei Ankara 1402
 Çubuk Gölü: ein See im Landkreis Göynük der türkischen Provinz Bolu

Als Personenname:
 Çubuk Bey: seldschukischer Armeeführer des 11. Jahrhunderts, der das Beylik der Çubukoğulları begründete.